Brayon peut faire référence à:

 le brayon, une variété de la langue normande parlée dans le pays de Bray en Seine-Maritime
 les Brayons, les habitants du pays de Bray en Normandie
 les Brayons canadiens, les habitants francophones du comté de Madawaska